Invitation — дебютный полноформатный студийный альбом финской группы Altaria, выпущенный в 2003 году лейблом AOR Heaven Records. В качестве приглашённого музыканта выступил Марко Хиетала, известного по участию в Nightwish и исполнившего партии бэк-вокала на альбоме.

Список композиций 
 «Unicorn» — 3:32
 «History of Times to Come» — 4:16
 «Ravenwing» — 4:30
 «Innocent» — 4:11
 «Wrath of a Warchild» — 4:13
 «Kingdom of the Night» — 2:55
 «Fire & Ice» — 3:26
 «House of My Soul» — 3:32
 «Immortal Disorder» — 3:35
 «Here I Am» — 3:53
 «Emerald Eye» — 4:20

Участники записи 
 Йоуни Никула — вокал
 Эмппу Вуоринен — гитара
 Яни Лииматайнен — гитара, клавишные
 Marko Pukkila — бас
 Tony Smedjebacka — ударные
 Марко Хиетала — бэк-вокал

Дебютные альбомы 2003 года
Альбомы пауэр-метала
Альбомы Финляндии